

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Leśna Góra – wieś w  woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Leśna Góra– część wsi Łęg Starościński w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Leśna Góra – część wsi Szemud w woj. pomorskim, w pow.wejherowskim, w gminie Szemud

Fikcyjne miejscowości 
 Leśna Góra – fikcyjna podwarszawska miejscowość, miejsce akcji seriali TVP Na dobre i na złe oraz Na sygnale